Латаку́нга () — город в горной части центрального Эквадора. Административный центр провинции Котопахи и кантона Латакунга. Население 51 689 человек (41,2 % населения провинции Котопахи , INEC, 2001), преимущественно метисы и индейцы.

Расположен недалеко от вулкана Котопахи на высоте 2919 метров над уровнем моря. Средняя годовая температура воздуха — 12 °C.

Примечания 

Города Эквадора